Woods eller The Woods kan syfta på:

 Woods (efternamn) – ett familjenamn
 Woods Motor Vehicle – tillverkare av elbilar i Chicago mellan 1899 och 1916
 Woods – en golfklubba, se träklubba

Media 
 The Woods (film, 2006) – film av Lucky McKee från 2006
 The Woods (musikalbum) – album av Sleater-Kinney
 Woods (låt av Bon Iver) – sång av Bon Iver från EP:n Blood Bank
 The Woods – en roman av Harlan Coben, se Den enda lögnen

Geografi

Kanada

 Woods Mountain (berg i Kanada) – ett berg i Nova Scotia

USA 

 Woods (ö), Maine, Sagadahoc County,

Se även
 Woods County
 Mount Woods

Se även 
 Wood

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar